Learn to Dance Like a Princess! è un cortometraggio del 2006 diretto da Jamie Lustberg. Le coreografie sono di Deanna McBrearty.

Trama

Produzione
Il film fu prodotto dalla Benjamin Productions e Mattel.

Distribuzione
Il film fu distribuito nel 2006.

Note

Collegamenti esterni